Ио́сиф Ле́вин: Левин, Иосиф Аркадьевич (1874—1944) — русский и американский пианист.
 Левин, Иосиф Давыдович (1901—1984) — советский теоретик права, профессор Института государства и права РАН.
 Левин, Иосиф Маркович (1937—2014) — советский и российский физик, лауреат премии имени Д. С. Рождественского.